Батюшков Василь Миколайович (1894, Самара — 1981, Київ) — український живописець.
 Батюшков Дмитро Миколайович (1828–1909) — державний діяч Російської імперії в Україні, губернатор Подільської та Катеринославської губерній.
 Батюшков Костянтин Миколайович (1787, Вологда — 1855) — російський поет.
 Батюшков Помпей Миколайович (1811—1892) — російський історик.
 Батюшков Федір Дмитрович (1857—1920) — російський історик літератури, критик.

Посилання 
 Російське генеалогічне дерево